Il singolare del torneo di tennis Samarkand Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Janko Tipsarević che ha battuto in finale Édouard Roger-Vasselin 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Janko Tipsarević (Campione)
 Vasilīs Mazarakīs (semifinali)
 Denis Istomin (semifinali)
 Aleksej Kedrjuk (quarti di finale)

 Gabriel Moraru (primo turno)
 Teodor-Dacian Craciun (secondo turno)
 Jurij Ščukin (secondo turno)
 Mikhail Ledovskikh (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 2006